Horta – miasto na Azorach
 Horta – bogini etruska
 Horta – stacja metra w Barcelonie
 Victor Horta – architekt.